Todd Terry, acteur américain né en 1966 ;
 Todd Terry, DJ et compositeur américain de house music né en 1967 ;